Toto je seznam dílů seriálu Mira, Royal Detective.

Přehled řad

Seznam dílů

První řada (2020–⁠2021)

Druhá řada (2021–⁠2022)

Externí odkazy 
 

Mira, Royal Detective
Mira, Royal Detective